Мише́ль Кристи́н Тра́хтенберг (; род. 11 октября 1985, Нью-Йорк, Нью-Йорк США) — американская актриса кино и озвучивания, телеведущая.

Ранние годы жизни 
Трахтенберг родилась в Нью-Йорке, в еврейской семье. Младшая дочь Ланы, банковского менеджера и Майкла Трахтенберга, специалиста в области волоконной оптики. Её отец родом из Германии, а мать родилась в СССР, в одно время выступала в кукольном театре. Актриса бегло говорит по-русски. Мишель отмечает и Рождество, и Хануку, её бабушка и дедушка живут в Израиле. Мишель выросла вместе со старшей сестрой Ирен (род. 1978) в районе Шипсхед-Бей в Бруклине и посещала Isaac Asimov P.S. 99 Elementary School и The Bay Academy for the Arts And Sciences Junior High School. Позже посещала  (окончила с отличием по направлению «Социальные науки и религия») в Лос-Анджелесе, куда переехала с матерью, оставив отца в Нью-Йорке. В детстве занималась балетом.

Карьера 

Впервые появилась на телевидении в 3 года в рекламе моющих средств «Wisk», далее, продолжив это занятие, снялась в более 100 рекламных роликов. Первым заметным появлением Мишель была её роль Ноны Мекленберг в детском телесериале «Приключения Пита и Пита» с 1994 по 1996 год. В то же самое время она играла Лили Монтгомери в мыльной опере «Все мои дети», где впервые работала с будущей Баффи Сарой Мишель Геллар.

Карьера Трахтенберг в кинематографе началась с главной роли в фильме «Шпионка Хэрриэт» в 1996 году, затем на телевидении был ситком «Миго», за роль в котором она выиграла премию «Молодой актёр». В 1999 году исполнила роль Пенни, племянницы Инспектора Гаджета в одноимённом фильме. Летом 2000 года Мишель получила роль Дон Саммерс в «Баффи — истребительница вампиров», которую играла до окончания сериала в 2003 году. Также была ведущей на шоу  о паранормальных явлениях с 2001 по 2003 год. После этого она в 2004 году снялась в комедии «Евротур» со Скоттом Мекловицем в главной роли. Также появилась в сериале телеканала HBO «Клиент всегда мёртв» в эпизодической роли Селест, избалованной поп-звезды, у которой Кит Чарльз служил телохранителем.

В марте 2005 года Трахтенберг сыграла главную роль фигуристки Кэйси Карлайл в диснеевском семейном комедийно-драматическом фильме «Принцесса льда» с Ким Кэттролл. В апреле 2006 года Трахтенберг приглашают на гостевую роль в сериал «Доктор Хаус» — она снялась в 16 серии второго сезона, которая вышла под названием «Безопасность». В ноябре 2006 года появилась в гостевой роли в одном эпизоде шестого сезона сериала «Закон и порядок. Преступное намерение». Также у неё была роль-камео в клипе Fall Out Boy на песню «This Ain’t a Scene, It’s an Arms Race» (вместе с коллегой по «Баффи» Сетом Грином), и в спродюсированном Хоакином Фениксом видео «Tired of Being Sorry» для группы Бальтазара Гетти Ringside.

С 2008 года Трахтенберг появилась на CW в сериале «Сплетница» в роли Джорджины Спаркс, недавно покинувшей реабилитационный центр. Линия Джорджины и игра Трахтенберг вызвали одобрение критиков. По мнению обозревателя CNN, этот «безумный, но весёлый персонаж» служит украшением любого эпизода. TV Guide поставил Спаркс на 13 место в рейтинге отрицательных женских персонажей, а Трахтенберг была номинирована на Teen Choice Awards.

В 2009—2010 годах она снималась в драматическом сериале «Милосердие» в роли медсестры Хлои Пэйн. Снялась в клипе группы Trapt Echo.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 Интервью с Мишель Трахтенберг

Лауреаты премии «Молодой актёр»
Киноактрисы США